Pippa Passes – opera drammatica di Robert Browning
Pippa Passes – film del 1909
Pippa Passes – comune statunitense